Plattenhammer ist
 ein anderes Wort für Plattenlegerhammer
 ein ehemaliges Reitwerk im rheinischen Stolberg: Plattenhammer (Stolberg)